Ян Кржижано́вский (; 1780—1854) — польский .

Был профессором артиллерийского училища в Варшаве. Он ввёл в крае ланкастерскую систему обучения и заведовал воскресной ремесленной школой в Люблине. Главные сочинения: «Wykład fizyki dla szkòl wojewodzkich» (Варш., 1825); «Początki chemii dia uźytku szkòl wojewodzkich» (1827); «Historyczny obraz institutòw naukowych posrednich we Francyi» («Biblioth. Warsz.», 1842).

Литература 
 

Персоналии:Люблин